Grande omento – componente del peritoneo
 Piccolo omento – componente del peritoneo
 Omento – frattaglia di maiale

Altri progetti